Пе́рше Тра́вня () — село,
Першотравенский сельский совет,
Верхнеднепровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221087501. Население по переписи 2001 года составляло 522 человека.

Является административным центром Першотравенского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Новогригоровка,
Подлужье,
Самоткань и
Тарасовка.

Географическое положение 
Село Перше Травня находится на берегу реки Самоткань,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположены сёла Авксёновка и Новогригоровка,
ниже по течению примыкает село Самоткань.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделана запруда.

История 
 В первой половине XVII века на территории нынешнего села возник запорожский зимовник.
 По данным 1859 года в селе было 34 двора, в которых проживала 241 особа, имелись 1 православная церковь и завод.
 До 1919 года село называлось Богодаровка.

Объекты социальной сферы 
 Школа II ст.
 Детский сад.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания